Ярослав Иванович Волощук (; ) — советский и украинский спортсмен, тренер и спортивный организатор; Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Украинской ССР (1966, самбо; 1971, дзюдо) и Заслуженный тренер СССР(1968, самбо; 1975, дзюдо), судья международной категории (1972).

Биография 
Родился 19 апреля 1926 года в селе Липовый Рог, ныне Нежинского района Черниговской области Украины.

В 1933 году пошел в школу, но не окончил её из-за начавшейся Великой Отечественной войны. В начале войны семья Волощуков была эвакуирована в Куйбышевскую область. В 1943 году Волощук ушел на фронт. После ранения был демобилизован.

После войны занимался греко-римской борьбой, затем переключился на вольную борьбу. С 1949 года занимался самбо, выступал за спортивное общество «Динамо» (Киев). Его тренерами были — В. Штекель, В. Рыбалко, А. Ялтырян. Волощук становился чемпионом СССР (1954, 1955) и серебряным призёром чемпионата СССР (1958) в среднем весе. Также был многократным чемпионом Украинской ССР по вольной борьбе и самбо (1951—1954, 1957). Главный судья чемпионата СССР в 1962 году. В 1958 году окончил Киевский государственный институт физической культуры.

После окончания спортивной карьеры Волощук занимался тренерской деятельностью. Работал тренером сборной СССР по дзюдо на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. В числе его воспитанников — Валерий Двойников, Сергей Мельниченко, Сергей Новиков, Владимир Саунин, Александр Шуклин.

По окончании тренерской работы был вице-президентом Федерации дзюдо Украины.

Умер 31 октября 2005 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище города.

Был награжден советскими орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и Знак Почёта; украинским орденом «За мужество», а также многими медалями, в числе которых «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 2004 году Я. И. Волощук был удостоен стипендии Кабинета Министров Украины.

Источники 
 Береговий В. Засновник українського дзюдо // Спорт. сузір’я Чернігівщини. — Чг., 2014.

Примечания

Ссылки 
 Ярослав Волощук. Тренер милостью божьей
 Основоположник украинского дзюдо
 Засновник українського дзюдо
 Українське дзюдо (історична довідка)

Борцы СССР
Тренеры СССР по дзюдо
Тренеры СССР по самбо
Спортивные судьи СССР
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Похороненные на Байковом кладбище